Honeycomb (englisch „Bienenwabe“) steht für:

 Stützkern einer Sandwichplatte mit Wabenkern
 Version 3 des Betriebssystems Android, siehe Liste von Android-Versionen #Version 3.x
 Honeycomb-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Honeycomb Hill Cave, Höhlensystem auf der Südinsel Neuseelands
 Honeycomb Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Honeycombe
 The Honeycombs, britische Popgruppe